Mistrzostwa świata na dystansach
 Mistrzostwa świata w wieloboju
 Mistrzostwa świata w wieloboju sprinterskim